Les Catenulida sont un ordre ou une classe de vers plats. Ils constituent le groupe frère du reste des Plathelminthes appelés Rhabditophora et la classe des Catenulidea est parfois citée à la place des Turbellaria.

Description
Ce sont des vers plats avec :
 des cellules épidermique non ciliées,
 une seule protonéphridie.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Catenulidae Graff, 1905
 famille Chordariidae Marcus, 1945
 famille Retronectidae Sterrer & Rieger, 1974
 famille Stenostomidae Vejdovsky, 1880
 famille Tyrrheniellidae Riedl, 1959

Vision phylogénétique

Références 
Meixner, 1924 : Studien zu einer Monographie der Kalyptorhynchier und zum System der Turbellaria Rhabdocoela. Zool Anz 60 pp. 89-105 & 113-125.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Références taxinomiques

Notes et références